ADD steht als Abkürzung für:

 Flughafen Addis Abeba, internationaler Verkehrsflughafen in Äthiopien (IATA-Code)
 Allianz Deutscher Demokraten, Kleinpartei in Deutschland
 Analog, Digital, Digital, Kennzeichnung in der Musikproduktion, siehe SPARS Code
 Atatürkçü Düşünce Derneği, türkische Vereinigung
 Attention Deficit Disorder, siehe Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, zentrale Verwaltungsbehörde von Rheinland-Pfalz
 Awiazija Dalnego Dejstwija, die Fernfliegerkräfte der sowjetischen Luftstreitkräfte im Zweiten Weltkrieg

ADd steht als Abkürzung für:
 Aktive Demokratie direkt, deutsche Kleinpartei

a. d. D. steht als Abkürzung für:
 auf dem Dienstweg

Add steht für:
 Add (Fluss), Fluss in Schottland

Abkürzung